Die 114. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften sollen 2024 im dänischen Ballerup, nahe der Hauptstadt Kopenhagen, stattfinden. Die Wettbewerbe sollen nach 2002 und 2010 zum dritten Mal in der Ballerup Super Arena stattfinden. Die beschloss die UCI 2019 auf ihrem jährlichen Kongress.

Einzelnachweise 

2024
Radsportveranstaltung 2024
Sportveranstaltung in Ballerup Kommune
2024